La Divina Commedia – opera poetica di Dante Alighieri
 La Divina Commedia – opera lirica italiana musicata da Marco Frisina su libretto di Gianmario Pagano
 La divina commedia – film del 1991 diretto da Manoel de Oliveira
 La Divina Commedia – manga di Gō Nagai
 La Divina Commedia – album de Il Giro Strano del 1992